Лімбург — власна назва

Топоніми

Лімбург (місто) — у провінції Льєж.
 Лімбург (провінція Бельгії)
 Герцогство Лімбург
 Лімбург (герцогство, 1839—1867) — у складі Німецького союзу.

Лімбург-Вайльбург (район)

Нідерланди 
 Лімбург (провінція Нідерландів)